Guiscriff (en bretó Gwiskri) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 2.307 habitants. Limita amb Gourin, Le Saint, Le Faouët, Roudouallec, Scaër, Saint-Thurien, Querrien i Lanvénégen.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Pontivy